Jméno a příjmení Karel Třešňák nese více známých osobností:

 Karel Třešňák (kanoista) (* 1949) – československý reprezentant v kanoistice
 Karel Třešňák (herec) (1896–1955) – český divadelní herec, režisér a ředitel, manžel Laury Třešňákové

Související články 
 Třešňák